Артур Оганесян:
 Оганесян, Артур Гагикович (род. 1983) — армянский футболист.
 Оганесян, Артур Эдуардович (род. 1975) — армянский и российский каратист.
 Оганесян, Артур М. (род. 1968) — советский и армянский футболист, вратарь.
 Оганесян, Артур А. (род. 1971) — советский и армянский футболист.
 Оганесян, Артур Р. (род. 1974) — армянский футболист.
 Оганесян, Артур А. (род. 1985) — армянский футболист и тренер.
 Оганесян, Артур (род. 1996) — армянский боксёр.
 Оганисян, Артур Робертович (1986) — российский самбист. См. также 
 Оганисян, Артур Робертович (род. 1986) — российский самбист.

 Примечания